Francja:
 Walbach – gmina;
 Walbach – rzeka, dopływ Fecht.

Niemcy:
 Walbach – dzielnica Donauwörth.

Pozostałe:
 Walbach – polski herb szlachecki.

Zobacz też
 Wahlbach
 Wallbach